Grad kan avse:

Allmän nivåbestämning på (tänkt) skala
 Grad Celsius – en enhet för temperatur
 Grad Fahrenheit – en temperaturenhet
 Grad Réaumur – en enhet för temperaturmätning
 Rankine – en skala för temperaturer
 Kelvin –  SI-enheten för temperatur
 Typgrad – en term inom typografin, anger storleken på bokstäverna
 Frihetsgrad – partiklars frihetsgrader inom kemi och fysik.
 Gradering (kampsporter) – graderingssystem inom asiatiska kampsporter.
 Grad (brännskada) – används för att uttrycka hur svår skadan är brännskada,

Geografi
 Breddgrad – en geografisk punkts vinkelavstånd från ekvatorn
 Längdgrad – positionen i öst-västlig riktning 
  Grad, Slovenien – en ort och kommun i Slovenien
 Grad – en stadsdel i Dubrovnik i Kroatien, se Gamla stan, Dubrovnik

Matematik
 Gradtecken (symbol) – symbol för vinklar.
 Grad (vinkelenhet) – vinkelenhet.
 Nygrad – vinkelenhet.
 Polynomgrad – graden av polynomtermer.
 Gradient – vektorvärd.
 Grad (grafteori) – antalet kanter anslutna till en viss nod i en graf.

Metall och träbearbetning
 Grad (kant) – vass upphöjning på ett arbetsstycke efter bearbetning.
 Grad – en kant som bildats av överskottsmaterial vid formdelningen av ett formstycke, se skägg (överskottsmaterial)
 Gradning (snickeri) – en fogning med ett spår i det ena arbetsstycket där det andra kan skjutas in

Organisationer
 Ordensgrad - en nivå i en förtjänstorden, se Orden
 Tjänstegrad –  en person hierarkisk rangordning i en organisation
 Akademiska titlar – akademiska titlar i Sverige
 Militära grader – en titel som anger en persons nivå i hierarkin
 Grad i ordenssällskap - en nivå under en gradvandring inom ett ordenssällskap

Personer
 Charles Grad (1842–1890), elsassisk industriman och skriftställare.